Kallias ist der Name 
 zweier reicher und vornehmer Athener des alten attischen Adelsgeschlechtes der Kerykes:
 Kallias II., Staatsmann und Diplomat (um 500 v. Chr.–432 v. Chr.)
 Kallias III., Enkel des vorigen, reicher Erbe und Mäzen (um 450 v. Chr.–371 v. Chr.)
 eines Tyrannen der Stadt Chalkis im 4. Jh. v. Chr., siehe Kallias von Chalkis
 eines griechischen Komödiendichters (5. Jh. v. Chr.), siehe Kallias (Dichter) 
 eines griechischen Geschichtsschreibers (um 300 v. Chr.), siehe Kallias von Syrakus 
 eines byzantinischen Klosters, siehe Kloster Kallias
 eines Sehers aus Elis, von dem Herodot (5.44) berichtet
 eines Sohnes des mythischen argivischen Königs Temenos, siehe Kallias (Sohn des Temenos)

Kallias ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantinos Kallias (1901–2004), griechischer Politiker
 Photos Kallias (* 1984), zyprischer Tennisspieler

 Kallías ist der Name des elektronischen Kataloges des Deutschen Literaturarchivs Marbach

Siehe auch:
 Callias
 Kalliasfrieden, Kallias-Briefe